Le Iene presentano: Inside  è un programma televisivo italiano di genere investigativo, spin-off de Le Iene che, come avveniva nelle puntata speciali del format principale, si dedica a un caso andando a scoprire tutti i dettagli.

Storia del programma 
Il programma nasce come approfondimento su determinati casi della storia italiana e non, incentrando una puntata intera, anziché un solo servizio, come avviene nel format originale.

Edizioni

Prima edizione (2022) 
La prima edizione del programma, è andata in onda ogni domenica in prima serata su Italia 1 dal 30 ottobre al 4 dicembre 2022, dallo studio 6 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.

Seconda edizione (2023) 
La seconda edizione del programma, va in onda ogni domenica in prima serata su Italia 1 dal 12 marzo 2023, dallo studio 6 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.

Audience

Voci correlate 

 Le Iene

Note

Collegamenti esterni